synoniem voor castreren
 het verwijderen van darmen, m.n. bij vis, zie ontdarming

Zie ook:
 Lübben, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg